

Ludzie 
 Orville – męskie imię.
 Howard Thomas Orville – amerykański oficer marynarki i meteorolog.

Zwierzęta 
 Orville – brytyjski koń pełnej krwi angielskiej.

Miejsca 
 Orville –francuska gmina w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Orville – francuska gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.
 Orville – francuska gmina w Regionie Centralnym-Dolinie Loary, w departamencie Indre.
 Orville – francuska gmina w Regionie Centralnym-Dolinie Loary, w departamencie Loiret.
 Orville – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais, w departamencie Pas-de-Calais.
 Orville – amerykański obszar niemunicypalny w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan.
 Mount Orville – szczyt w Górach Nadbrzeżnych.
 Wybrzeże Orville’a – wybrzeże na Antarktydzie w pobliżu Lodowca Szelfowego Ronne.

Inne 
 Orville – amerykański serial telewizyjny tworzony od 2017 roku.
 Orville by Gibson – kapela muzyczna.